Декань Олексій Іванович (28 березня 1983, 1983, м. Полтава) — український письменник-фантаст.
 Бабич-Декань Трохим Петрович — депутат Верховної Ради СРСР (див. Список депутатів Верховної Ради СРСР 1 скликання)